Хармони има више значења:
 Хармони (Њу Џерзи)
 Хармони (Роуд Ајланд)
 Хармони (Индијана)
 Хармони (Минесота)
 Хармони (Пенсилванија)
 Хармони (Северна Каролина)